Nationella aktionspartiet kan syfta på:
 Nationella aktionspartiet (MHP) – ett högerextremt politiskt parti i Turkiet
 Nationella aktionspartiet (Mexiko) (PAN) – ett kristdemokratiskt politiskt parti i Mexiko